est une organisation de fiction et le nom du royaume maléfique du premier arc narratif de la franchise Sailor Moon, créée par Naoko Takeuchi. Basé sous les glaces du Pôle Nord, le Dark Kingdom est dirigé par Queen Beryl, qui cherche à ressusciter Queen Metalia afin de prendre possession de la Terre.

Présentation 

Le Dark Kingdom est un ennemi historique de la guerrière Sailor Moon et ses alliés. Jaloux de la suprématie de Queen Serenity et du Silver Millenium, il y’a , le Dark Kingdom manipule les Terriens afin de détruire le royaume de la Lune et s’emparer du Cristal d’argent, une pierre fabuleuse aux pouvoirs immenses et la source de toute énergie. Alors scellé par Queen Serenity, le Dark Kingdom refait surface lors du premier arc narratif de la série afin de prendre sa vengeance.

Membres

Queen Metallia 

 Voix japonaises : Noriko Uemura (Sailor Moon), Miyū Sawai (Pretty Guardian Sailor Moon), Youko Matsuura (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Agnès Gribe (Sailor Moon), Pascale Jacquemont (Super S spécial), Céline Melloul (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal) 

 est une entité maléfique venue du Soleil qui cherche à conquérir la Terre. Elle est apparue pour la première fois il y’a  ans, profitant d’une pluie de météorites pour envahir la planète. Elle manipule une sorcière, Beryl, afin de diriger les opérations et se sert de la jalousie des Terriens envers les Sélénites pour détruire le Silver Millenium, le royaume de la Lune. Son invasion est un succès, puisque le Silver Millenium est entièrement détruit et, à l’exception de Queen Serenity, la reine du royaume, tous les Sélénites sont morts. Serenity utilise ses derniers pouvoirs pour sceller Beryl et Metallia tout en sachant qu’elles briseront le sceau dans le futur. C’est en effet le cas au , où Beryl s’éveille et cherche à faire ressusciter Queen Metallia en la nourrissant de l’énergie des humains, et en cherchant à la faire baigner de la lumière du Cristal d’argent, la source de toute énergie.

Dans le manga, Queen Metallia apparaît pour la première fois dans le chapitre 6. Elle est l’une des nombreuses incarnations de l’ennemi final de la série, Chaos. Elle s’éveille finalement grâce à l’énergie amassée par le Shi Tennô. Ses pouvoirs grandissent et elle devient une entité totalement autonome. Elle absorbe finalement Sailor Moon et son Cristal d’argent, mais la guerrière reste consciente dans le corps du monstre. Ainsi, elle parvient à libérer de l’intérieur toute la puissance du Cristal d’argent, qui prend la forme d’un lotus et vainc ainsi Queen Metallia. Sa mort provoque la résurgence du Moon Castle sur la Lune.

Dans le dessin animé original de 1992, Queen Metallia apparaît dans l’épisode 25. C’est une entité très faible, qui doit se nourrir de l’énergie des humains pour survivre. C’est elle qui demande à Beryl et à ses sbires de retrouver le Cristal d’argent, nécessaire pour sa résurrection totale. Bien qu’elle ne met jamais la main sur le Cristal d’argent, l’entité finit par devenir très puissante et, quand Sailor Moon décide d’attaquer Dark Kingdom, elle fusionne avec Beryl. Mais Sailor Moon libère toute la puissance du Cristal d’argent et, aidée par le pouvoir des autres guerrières Sailor, détruit Metallia et Beryl.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, Queen Metallia apparaît pour la première fois dans l’épisode 19. Queen Beryl cherche désespérément à ranimer Queen Metallia pour utiliser son énergie et prendre le contrôle de la Terre. Son pouvoir augmente alors qu’Usagi s’éveille en tant que Princess Serenity et dévoile le Cristal d’argent. En effet, Queen Metallia et le Cristal d’argent sont liés et, à chacune de ses utilisations, Sailor Moon nourrit un peu plus l’entité maléfique qui parvient à devenir complètement autonome. Elle prend possession d’un monstre et absorbe l’énergie des humains qui tombent tous dans un étrange coma. Tuxedo Mask décide d’absorber l’entité maléfique à l’intérieur de son corps, mais Queen Metallia est trop puissante et finit par le corrompre. Ils deviennent alors une entité nommée « Metallia Endymion », qui finit par être anéantie par Sailor Moon.

Queen Beryl 

 Voix japonaises : Keiko Han (Sailor Moon), Misa Watanabe (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Agnès Gribe (Sailor Moon), Agnès Manoury (Super S spécial), Marie Guiraudon (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Interprétée par : Aya Sugimoto (Pretty Guardian Sailor Moon)

 est une sorcière maléfique reconnaissable à ses longs cheveux roux et à sa robe violette. À l’époque de l’antique Silver Millenium, elle jalouse les Sélénites, qui possèdent la vie éternelle grâce aux pouvoirs du Cristal d’argent. Avec l’aide de Queen Metallia, elle conquiert le Silver Millenium, mais elle est scellée par Queen Serenity. Elle finit par se réveiller sur Terre, aux alentours du  et cherche à prendre à sa revanche. Elle contrôle le Shi Tennô afin de mener à bien les opérations.

Dans le manga, Queen Beryl apparaît pour la première fois dans le chapitre 2. Cette méchante sorcière est en fait amoureuse de Prince Endymion, le prince de la Terre. Très jalouse de son amante, la princesse de la Lune, elle se fait facilement manipuler par Queen Metallia qui la convainc d’envahir le royaume de la Lune pour l’anéantir. Elle essaie de rallier Prince Endymion à sa cause, mais celui-ci préfère protéger Princess Serenity. Elle le tue de ses propres mains, mais Beryl est vaincue à son tour par Queen Serenity. Elle se réincarne sur Terre et trouve les dernières cendres de Queen Metallia sous les glaces du Pôle Nord et décide d’y bâtir son royaume. Bien que déterminée à ressusciter complètement Queen Metallia, Beryl souhaite en réalité conquérir la Terre et régner en compagnie d’Endymion. Beryl est tuée par Sailor Venus, qui parvient à réunir les pouvoirs des autres guerrières Sailor pour façonner une puissante épée.

Dans le dessin animé original de 1992, Queen Beryl apparaît pour la première fois dans le premier épisode de la série. La sorcière est davantage fidèle à Queen Metallia et souhaite conquérir la Terre avec elle. Les guerrières Sailors finissent par trouver l’emplacement du Dark Kingdom, le point D., au pôle Nord, mais Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Venus finissent par mourir tuées par les DD Girls, des monstres créés par Queen Beryl. Sailor Moon finit tout de même par atteindre Beryl et, blessée, elle fusionne avec Queen Metallia et devient une immense entité nommée « Super Beryl ». Sailor Moon, transformée en Princess Serenity, et aidée par les pouvoirs des autres guerrières Sailors, finit par la vaincre.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, Queen Beryl apparaît pour la première fois dans le premier épisode. Elle est, comme dans le manga, amoureuse de Prince Endymion. Plutôt que de conquérir la Terre, elle cherche davantage à anéantir les guerrières Sailors et surtout à se venger de Sailor Moon. Contrairement aux autres adaptations de Sailor Moon, Queen Beryl a plus de mal à assoir son autorité auprès des Shi Tennô, surtout auprès de Kunzite et Zoisite. Elle tue notamment Nephrite pour imposer son emprise. Elle finit par comprendre que Sailor Moon est en fait Usagi Tsukino et crée une ombre d’elle-même, Mio Kuroki, afin de pouvoir l’espionner et lui faire du mal. Queen Beryl se fait rapidement dépasser par les évènements quand Queen Metallia devient une entité maléfique autonome, dont le contrôle lui échappe totalement. Seul Jadeite finit par lui rester fidèle et c’est avec lui qu’elle meurt, enterrée sous les gravats du Dark Kingdom, lors de la destruction de la Terre par Princess Sailor Moon.

Shi Tennô

Jadéite 

 Voix japonaises : Masaya Onosaka (Sailor Moon), Daisuke Kishio (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Vincent De Bouard (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Interprété par : Jun Masuo (Pretty Guardian Sailor Moon)

 est le premier sous-fifre envoyé par Queen Beryl. Il est le général de l'Asie de l'Est, fondé sur Jikoku-ten. Il a 18 ans et a de courts cheveux blonds frisés. Son nom vient du minéral la jadéite.

Dans le manga, Jadeite apparaît pour la première fois dans le premier chapitre de la série. Son rôle est de collecter l’énergie des humains pour éveiller Queen Metallia. Il envoûte d’abord les joyaux vendus à la bijouterie à la mère de Naru Osaka, la meilleure amie d’Usagi, provoquant le réveil de Sailor Moon. Puis il crée le Crystal Seminar afin de drainer l’énergie des étudiants de Tokyo, mais son plan échoue à nouveau. Enfin, il tente d’enlever des jeunes filles près du sanctuaire Hikawa, mais il est finalement tué par une attaque combinée de Sailor Mars et Sailor Moon.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Jadeite apparaît pour la première fois dans le premier épisode de la série. Il tente par tous les moyens de collecter l’énergie des humains. Il vise plutôt des groupes et des femmes. Passé maître en déguisement, il se fait tantôt passer pour un animateur radio, un professeur de gym, un capitaine de bateau... Bien qu’il parvienne toujours à récolter de l’énergie, il a aussi provoqué le réveil de Sailor Moon, Sailor Mercury et Sailor Mars, ce qui agace particulièrement Queen Beryl. Il décide alors de les attaquer à l’aéroport de Tokyo-Haneda, mais en vain. Il s’enfuit du champ de bataille, mais est condamné au sommeil éternel par Queen Beryl en raison de son échec de sa mission.

Dans le dessin animé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal de 2014, Jadeite apparaît pour la première fois dans le premier épisode de la série. Son rôle et son profil sont identiques à celui du manga ; à l’exception qu’il ne meure pas de l’attaque combinée de Sailor Mars et Sailor Moon. Il finit par se rappeler qu’il est le serviteur du prince de la Terre, Endymion.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, Jadeite apparaît pour la première fois dans le premier épisode de la série. Il est le serviteur le plus fidèle et le plus dévoué de Queen Beryl. Il cherche constamment à lui prouver sa dévotion en volant l’énergie des humains et en tentant de tuer les guerrières. Il crée des monstres à partir de pierres. Il retourne à l’état de jadéite pendant quelque temps, après avoir été gravement blessé par Sailor Mars et Sailor Jupiter. Il redevient humain après avoir été baigné par l’énergie maléfique de Queen Metallia. Il reste fidèle à Queen Beryl jusqu’à la toute fin de la série, après même qu’elle est levée son envoûtement.

Nephrite 

 Voix japonaises : Katsuji Mori (Sailor Moon), Kousuke Toriumi (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Philippe Ogouz (Sailor Moon), Philippe Bozo (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Interprété par : Hiroyuki Matsumoto (Pretty Guardian Sailor Moon)

 est le général de l’Amérique du Nord, fondé sur Kômoku-ten. Il a de longs cheveux marron frisés. Son nom est basé sur une variété d’actinote, la néphrite. Il a 19 ans. Sa principale mission est de retrouver le Cristal d’argent et de collecter de l’énergie pour les plans de Queen Beryl.

Dans le manga, Nephrite apparaît pour la première fois dans le chapitre 3. Il décide d’enquêter sur le mystérieux trésor de la princesse du royaume de D., qu’il pense être le Cristal d’argent. Ensuite, il crée un monstre à partir d’un mannequin supposé manipuler les hommes et leur voler leur énergie. Il est cependant tué par Sailor Jupiter dans le chapitre 5.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Nephrite apparaît pour la première fois dans l’épisode 13, après la défaite de Jadeite. Contrairement à son rival, il préfère plutôt cibler une victime en particulier et la vider progressivement de son énergie. Nephrite tire son énergie des étoiles, qui lui dictent quelle personne déborde d’énergie. Ensuite, le général approche sa victime en se faisant passer pour Masato Sanjouin (« Benjamin Saltimbanque » dans les premières traductions françaises), un riche homme d’affaires. Il envoûte ensuite un objet qui aspire l’énergie de la victime quand celle-ci a atteint son point culminant. Naru Osaka, la meilleure amie d’Usagi, tombe amoureuse de lui, tandis qu’il préfère se servir de ses sentiments pour découvrir la véritable identité de Sailor Moon. Mais ses échecs répétés énervent Queen Beryl ; Nephrite décide alors de faire cavalier seul. Alors qu’il réalise qu’il partage les sentiments de Naru, il est tué par Zoisite en raison de sa trahison dans l’épisode 24.

Dans le dessin animé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal de 2014, Nephrite apparaît pour la première fois dans l’épisode 3. Son rôle et son profil sont identiques à celui du manga ; à l’exception qu’il ne meure pas de l’attaque combinée de Sailor Jupiter. Il finit par se rappeler qu’il est le serviteur du prince de la Terre, Endymion.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, Nephrite apparaît pour la première fois dans l’épisode 4. Le général est plutôt dévoué et fidèle à Queen Beryl. Il est très jaloux de Jadeite, car la reine semble le lui préférer. Il cherche plutôt à débusquer la princesse de la Lune et le Cristal d’argent. Il fait souvent l’objet des moqueries des autres Shi Tennô et même de Queen Beryl. Seule Dark Mercury semble avoir un peu de compassion pour lui. Il est tué par Queen Beryl dans une démonstration de force et se réincarne sur Terre. Il se fait embaucher par Motoki Furuhata au Crown, mais celui-ci ne parvient jamais à prononcer son nom. Il est plutôt maladroit et semble porter une affection particulière pour Ami Mizuno.

Zoisite 

 Voix japonaises : Keiichi Nanba (Sailor Moon), Masaya Matsukaze (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : Mark Lesser (Sailor Moon), Grégory Laisné (Super S spécial), Antoine Nouel (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Interprété par : Yoshito Endou (Pretty Guardian Sailor Moon)

 a 16 ans, ce qui fait de lui le plus jeune général du Dark Kingdom. Il a des cheveux blonds ou blancs selon les adaptations, coiffés en queue de cheval. Il est assez efféminé. Zoisite est le général de l’Europe, fondé sur Bishamonten. Son nom est fondé sur la zoïsite.

Dans le manga, Zoisite apparaît dans le chapitre 3. Sa principale mission est de retrouver le Cristal d’argent. Pour cela, il se déguise en femme et se fait passer pour le professeur Izono. Il apparaît à la télévision et fait croire aux téléspectateurs que le Cristal d’argent peut leur apporter la jeunesse éternelle. Hypnotisés, les Japonais se lancent à sa recherche, mais Zoisite s’aperçoit rapidement que sa chasse est vaine et vole l’énergie des humains à travers leurs postes de télévision. Sailor Moon soigne les victimes et Zoisite croit que la guerrière possède le Cristal d’argent. Alors, il décide de diffuser des cassettes vidéo avec un message subliminal, demandant de capturer Sailor Moon. La guerrière parvient à anéantir ses plans et il est tué par Sailor Venus.Il apparait également dans l'histoire courte "Casablanca memory" où il tente de tuer Sailor Mars pour venger la mort de Jadeite.Pour cela, il se travestit en pianiste d'un restaurent très chic et diffuse une musique qui emprisonne les humains dans leurs propres émotions et absorbe leur énergie.Mais Sailor Mars parvient tout de même à l'arrêter.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Zoisite apparaît pour la première fois dans l’épisode 14, mais n’intervient vraiment qu’à partir de l’épisode 24. Le général est plutôt moqueur et pernicieux. Il est efféminé et il est le petit ami de Kunzite. Zoisite tue Nephrite et part à la recherche des Cristaux de l’arc-en-ciel, qui, réunis, indiquent l’emplacement du Cristal d’argent. Il parvient à en obtenir certains, mais les autres sont collectés par Tuxedo Mask et Sailor Moon. Comprenant que Mamoru Chiba est Tuxedo Mask, il le provoque en duel en haut de la Starlight Tower. Usagi est embarquée par erreur dans l’histoire et elle est contrainte de se transformer en Sailor Moon devant Mamoru, qui, à son tour, devient Tuxedo Mask. Zoisite désobéit à Queen Beryl et tente de tuer Tuxedo Mask. La reine décide de le punir et lui ôte la vie pour son incompétence.

Dans le dessin animé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal de 2014, Zoisite apparaît pour la première fois dans l’épisode 3. Son rôle et son profil sont identiques à celui du manga ; à l’exception qu’il ne meure pas de l’attaque de Sailor Venus. Il finit par se rappeler qu’il est le serviteur du prince de la Terre, Endymion.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, Zoisite apparaît pour la première fois dans l’épisode 6. Il a un caractère plutôt doux. Il tente de tuer les guerrières Sailor, mais, en affrontant Tuxedo Mask, il se souvient soudainement de sa vie antérieure et prend conscience qu’il est sous l’envoûtement de Queen Beryl. Il fait tout pour que Tuxedo Mask se souvienne qu’il est le véritable maître des Shi Tennô et tente de rallier les autres généraux à sa cause, en vain. C’est un excellent pianiste qui se sert de son instrument pour arranger des mélodies et créer des monstres. Désobéissant totalement à Queen Beryl, il finit par se sacrifier en sauvant Sailor Moon, car il sait qu’elle est la personne qui compte le plus aux yeux de son maître.

Kunzite 

 Voix japonaises : Kazuyuki Sogabe (Sailor Moon), Eiji Takemoto (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Vincent de Bouard (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal)
 Interprété par : Akira Kubodera (Pretty Guardian Sailor Moon)

 est le général du Moyen-Orient, fondé sur Jôchô-ten. Il a 25 ans et a de longs cheveux blancs ou noirs selon les adaptations et porte une cape. Il est le plus puissant des quatre généraux et ne se sépare jamais de son épée. Son nom est fondé sur une variété de spodumène. Il est très redoutable et transforme des humains en monstres.

Dans le manga, Kunzite apparaît pour la première fois dans le chapitre 5. Il cherche à localiser le Cristal d’argent, mais décide d’abord de tuer la princesse de la Lune, qu’il pense être Sailor Venus en même temps que les autres guerrières. Il plonge Tokyo dans le noir et attire les guerrières au sommet de la tour de Tokyo. Il absorbe toutes leurs attaques et il semble alors invincible. Tuxedo Mask intervient et est blessé par Kunzite, causant une grande peine pour Sailor Moon. Celle-ci se transforme en Princess Serenity et fait apparaître le Cristal d’argent. Exposé à sa lumière, Kunzite se souvient de sa vie antérieure et se rappelle que son véritable maître est Tuxedo Mask. Kunzite s’éclipse et parvient à ressusciter les autres généraux du Shi Tennô suffisamment longtemps pour leur faire rappeler leurs souvenirs. Il kidnappe ensuite Tuxedo Mask et se confronte à Queen Beryl, qui renforce son envoûtement et lui demande de collecter l’énergie des humains. Il est alors tué par les guerrières Sailor, utilisant l’attaque combinée « Sailor Planet Attack! ».

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Kunzite apparaît pour la première fois dans l’épisode 22. Kunzite est le petit ami de Zoisite et jure de tuer les guerrières Sailor après que son compagnon ait été vaincu. Il capture Tuxedo Mask, qui devient maléfique. Les deux hommes deviennent des rivaux et cherchent tous deux à voler le Cristal d’argent à Sailor Moon. Kunzite décide d’enfermer les guerrières Sailor dans une dimension parallèle, mais son plan échoue grâce au Cristal d’argent qui redirige les guerrières vers les ruines du Silver Millenium, sur la Lune. Revenue sur Terre, Sailor Moon affronte Kunzite et elle réussit à détourner son arme contre lui-même, ce qui le blesse mortellement.

Dans le dessin animé Pretty Guardian Sailor Moon Crystal de 2014, Kunzite apparaît pour la première fois l’épisode 4. Son rôle et son profil sont identiques à celui du manga ; à l’exception qu’il ne meure pas de l’attaque « Sailor Planet Attack! ». Il finit par se rappeler qu’il est le serviteur du prince de la Terre, Endymion.

Dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, apparaît pour la première fois dans l’épisode 13. Queen Beryl ne souhaite pas a priori éveiller Kunzite, connaissant son caractère frondeur et particulier. Mais elle n’a pas d’autres choix face à la débâcle des autres généraux du Shi Tennô. Kunzite est en civil Shin, un jeune homme amnésique. Queen Beryl l’envoûte et il devient alors Kunzite. Cependant, le général se montre très trivial et ne souhaite obéir qu’à Queen Metallia. Stratège, il profite de l’isolement de Sailor Mercury pour la kidnapper et l’exposer à l’énergie maléfique de Queen Metallia, créant ainsi Dark Mercury, une nouvelle ennemie des guerrières Sailors. Il se souvient de sa vie antérieure et sait que l’amour de Tuxedo Mask pour Sailor Moon a conduit à la destruction de la Terre. Il essaie par tous les moyens de les séparer voire de tuer Tuxedo Mask, mais il échoue. Il essaie en vain de sceller l’envoûtement de Queen Beryl, mais finit par mourir et retourne à l’état de simple pierre.

Les sept grands démons 

 n’apparaissent que dans le dessin animé de 1992. Ce sont les démons les plus puissants du Dark Kingdom et ont participé activement à la guerre entre le Silver Millenium et Queen Beryl. Queen Serenity n’a pas pu les détruire et les a enfermés dans sept fragments du Cristal d’argent, les sept cristaux arc-en-ciel. Ils se sont réincarnés sur Terre et ne sont pas conscients de leur nature de démon.

 Gesen, enfermé dans le cristal rouge, s’est réincarné en « Joe la grue », un jeune homme doué de télékinésie.
 Boxy, enfermé dans le cristal orange, est devenu un pasteur.
 Bunbo, enfermé dans le cristal jaune, s’est réincarné en Ryo Urawa, un ami de Sailor Mercury, doué de voyance.
 Binah, enfermée dans le cristal vert, est désormais une artiste-peintre du nom de Yumemi Yumeno.
 Rikoukeidar, enfermée dans le cristal bleu, est en fait la petite amie de Motoki, Reika Nishimura.
 Jiji, enfermé dans le cristal indigo, est en réalité le grand-père de Rei.
 Bakene, enfermé dans le cristal violet, s’est réincarné dans le chat Rhett Butler.

Mio Kuroki 

 Interprétée par : Alisa Durbrow (Pretty Guardian Sailor Moon)

 n’apparaît que dans le  Pretty Guardian Sailor Moon de 2003, à partir de l’épisode 29. Sous les traits d’une idole japonaise de 14 ans, elle est en réalité l’ombre de Queen Beryl, qui lui sert d’yeux et d’oreilles sur Terre. Elle est la grande rivale de Minako Aino. Mio intègre la classe d’Usagi et commence à la torturer psychologiquement. Elle fait notamment croire à l’école entière qu’Usagi l’a abandonnée alors qu’elle était attaquée par un monstre et qu’elle en a été grièvement blessée. Elle manipule ses sentiments envers Mamoru et l’humilie en la faisant passer pour l’assistante d’une autre idole, qui lui fait exécuter des tâches ingrates. Minako finit par comprendre que c’est un membre du Dark Kingdom et Mio reste confinée au royaume de Queen Beryl. Elle est finalement tuée par Metallia.

Youma 

Les  sont les monstres créés par le Dark Kingdom. Leur but est bien souvent de récolter de l'énergie ou de détruire Sailor Moon et ses amies.

Notes et références

Notes

Références 

 
 
 
 Sailor Moon (1992) de Junichi Sato et Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 1 à 46
 Pretty Guardian Sailor Moon (2003) de Okazaki Takeshi, Takezawa Toshiyuki, Yada Kouichi, Sakata Yuuma, Shirakura Shin'ichiro et Maruyama Shin'ya
 Pretty Guardian Sailor Moon Crystal (2014), de Munehisa Sakai

Personnage de Sailor Moon
Méchant de fiction
Général de fiction